Machir (hebr. ) bezeichnet einen im Ostjordanland siedelnden Volksstamm Israels in biblischer Zeit.

Etymologie 
Der Name Machir kommt von dem hebräischen Verb  (verkaufen) und bedeutet „der Verkaufte“.

Biblische Darstellung 
Der Stamm Machir ist nach Machir, dem Sohn Manasses, benannt (). Er zählt nicht als eigenständiger Stamm unter den Zwölf Stämmen Israels, sondern wird dem Stamm Josef zugerechnet, der sich wiederum in die Unterstämme Manasse und Ephraim unterteilt (). Da als Sohn des Machir Gilead angegeben wird, wird das Siedlungsgebiet im Umkreis dieser Stadt (Tell Rumeith) vermutet (), in der Eisenzeit (1200–1000 v. Chr.). Die letzte Erwähnung findet der Stamm in  als Aufgebot in der Deboraschlacht.

Literatur 
 Wolfgang Zwickel: Machir 1. In: Calwer Bibellexikon, Band 2: L–Z. Calwer Verlag, Stuttgart 2003, S. 856.
 Klaus Koenen: Machir. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff., Zugriffsdatum: 4. Juli 2019.

Tanach
Volk in der Bibel
Biblisches Thema
Jüdische Geschichte (Antike)